Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2005 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants 

 C'est la troisième victoire d'affilée du Suisse Roger Federer.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2005
Tennis en Angleterre en 2005
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2005
Tennis en juillet 2005